Nicofanes de Megalòpolis (en llatí Nicophanes, Nikophánes, en grec antic ) fou un dirigent de la ciutat arcàdia de Megalòpolis.

Lligat a Àrat de Sició per llaços d'hospitalitat, va fer un acord secret amb el seu amic pel qual, juntament amb Cèrcides va convèncer els megapolitans d'enviar una ambaixada al congrés dels aqueus per induir-los a unir-se a ells per obtenir ajuda d'Antígon III Dosó de Macedònia. El mateix Nicofanes va ser un dels ambaixadors, i la missió va tenir èxit. Els fets van succeir l'any 225 aC, segons diu Polibi.

Referències 

Governants de l'antiga Grècia
Antics megalopolitans